Bowles peut désigner :

Patronyme

 Cory Bowles (né en 1973), acteur et compositeur canadien ;
 Gary Ray Bowles (1962-2019), tueur en série américain ;
 Jane Bowles (1917-1973), auteur américain ;
 Paul Bowles (1910-1999), compositeur, écrivain et voyageur américain ;
 Peter Bowles (1936-2022), acteur anglais ;
 Richard S. Bowles (1912-1988), homme politique canadien ;
 Russel Bowles (1909-1941), tromboniste de jazz américain ;
 Stanley Bowles (né en 1948), joueur anglais de football.

Noms composés
 Camilla Parker Bowles (née en 1947), épouse de Charles III (roi du Royaume-Uni) ;
 Andrew Parker Bowles (né en 1939), premier époux de la précédente ;
 Laura Parker Bowles (née en 1978), fille des précédents.

Toponyme
 Bowles, ville de Californie.

Patronyme anglais